Botschwar ist der Familienname folgender Personen:

 Anatoli Michailowitsch Botschwar (1870–1947), russischer Metallkundler und Hochschullehrer
 Andrei Anatoljewitsch Botschwar (1902–1984), russischer Metallkundler und Hochschullehrer